Hearts může být:
 Heart of Midlothian FC – skotský fotbalový klub

hudební album
 Hearts (album, Lenny) – debutové studiové album zpěvačky Lenny
 Hearts (album, America) – album skupiny America z roku 1975

Externí odkazy